Самуэль Изенегер (,  — ) — швейцарский шахматист и -этюдист, основоположник швейцарской этюдной школы. Международный мастер по практической игре, международный арбитр по шахматной композиции (1959). Основная профессия: лаборант на химической фабрике в Базеле.

Изенегер 15 лет редактировал раздел этюдов в газете «Schweizerische Schachzeitung» и шахматные отделы нескольких других изданий. С 1927 года он опубликовал около 350 этюдов. Среди своих учителей он называл Алексея Троицкого, Германа Матисона, Анри Ринка, братьев Платовых и Леонида Куббеля.

Избранные этюды 

Решение:

1. Сd7+ Крg5
2. Л:h4! Кр:h4
3. g3+ Крg5
4. Крg7! (угрожая 5. f4×) h4
5. f4+ Крh5
6. g4 ×

Решение:

1. Кd7! (иначе 1… e5) Сb5
2. Крd8! С:d7
3. Сc7+ Крc6
4. Сe5! с выигрышем.

Литература 
 Бондаренко Ф. С. Галерея шахматных этюдистов. М.: Физкультура и спорт, 1968, стр. 257-258.
 Бондаренко Ф. С. Триумф советского шахматного этюда. Киев: Здоров’я, 1984, стр. 141-143.

Ссылки

Примечания 

Шахматисты Швейцарии